Tolerance může být:

 tolerance – odborný pojem užívaný ve filosofii, psychologii, sociologii, politice a společenském životě; snášenlivost v oblasti víry a světonázoru
 tolerance (technika) – rozsah přípustných hodnot (povolená nepřesnost) sledované veličiny, např. rozměrů, v technice
 remedium – v mincovnictví povolená hmotností odchylka mince
 tolerance (ekonomie) – v ekonomii se může jednat o (uznanou) odchylku od dohodnutého množství, kvality, tvaru, rozměrů zboží v obchodě a službách
 tolerance (matematika) – binární relace, která je reflexivní a symetrická

přírodní vědy
 tolerance (lékařství) – ve farmakologii a medicíně se jedná o schopnost organismu snášet danou látku – návyk na léčivo
 imunitní tolerance – v imunologii se jedná o stav specifické nereaktivity organismu na daný antigen
 tolerance (ekologie) – v ekologii je jedná o schopnost organismu snášet odchylky faktorů prostředí od optima

Související články 
 frustrační tolerance

Externí odkazy